Vallelado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallelado (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Vallelado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar